Artykuł grupuje składy wszystkich reprezentacji narodowych w piłce siatkowej, które wystąpiły w World Grand Prix 2016.

 Przynależność klubowa na koniec sezonu 2015-16.

Legenda:
Nr - numer zawodniczkiA - atakującaL - liberoP - przyjmującaR - rozgrywającaŚ - środkowaK - kapitan drużyny

Dywizja 1

Belgia 
Trener: Gert Vande Broek
Asystent: Kris Vansnick

Brazylia 
Trener: Zé Roberto
Asystent: Paulo Do Rego Barros Junior

Chiny 
Trener: Lang Ping
Asystent: Lai Yawen

Holandia 
Trener:  Giovanni Guidetti
Asystent: Saskia Van Hintum

Japonia 
Trener: Masayoshi Manabe
Asystent: Gen Kawakita

Niemcy 
Trener: Felix Koslowski 
Asystent: Manuel Hartmann

Rosja 
Trener: Jurij Mariczew
Asystent: Igor Kurnosow

Serbia 
Trener: Zoran Terzić
Asystent: Aleksandar Vladisavljev

Stany Zjednoczone 
Trener: Karch Kiraly
Asystent: Jamie Morrison

Tajlandia 
Trener: Kiattipong Radchatagriengkai
Asystent: Nataphon Srisamutnak

Turcja 
Trener: Ferhat Akbaş
Asystent: Dehri Can Dehrioglu

Włochy 
Trener: Marco Bonitta
Asystent: Fabio Soli

Dywizja 2

Argentyna 
Trener: Guillermo Orduna
Asystent: Guillermo Caceres

Bułgaria 
Trener: Ivan Dimitrow
Asystent: Antonina Zetowa

Czechy 
Trener:  Alexander Waibl
Asystent: Zdeněk Pommer

Dominikana 
Trener:  Marcos Kwiek
Asystent: Wagner Roberto Rocha Pacheco

Kanada 
Trener:  Arnd Ludwig
Asystent: Ryan Ratushniak

Kenia 
Trener: David Lungaho
Asystent: Japheth Munala

Polska 
Trener: Jacek Nawrocki
Asystent: Waldemar Kawka

Portoryko 
Trener: Juan Carlos Nuñez
Asystent: Xiomara Molero

Dywizja 3

Algieria 
Trener: Mohamed-Amine Belacel
Asystent: Madjid Mouzaia

Australia 
Trener: Shannon Winzer
Asystent: Lauren Bertolacci

Chorwacja 
Trener: Miroslav Aksentijević
Asystent: Bojan Mirković

Kazachstan 
Trener: Wiaczesław Szapran
Asystent: Walery Szindow

Kolumbia 
Trener:  Eduardo Guillaume 
Asystent: Horacio Bastit

Kuba 
Trener: Roberto Garcia Garcia
Asystent: Luis G Oviedo Bonilla

Meksyk 
Trener: Ricardo de Jesus Naranjo Ponce
Asystent: Luis Alberto Leon Lopez

Peru 
Trener:  Mauro Marasciulo
Asystent: Marco Queiroga

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Grand Prix siatkarek 2016 

2016\składy
2016 w piłce siatkowej